Blake Hamilton puede hacer referencia a:
Blake Hamilton, baloncestista nacido en 1983
Blake Hamilton, baloncestista nacido en 1994